P3D steht als Abkürzung für:
 OSCAR 40, Amateurfunksatellit, der vor dem Start als vierter Satellit der Phase 3 die Bezeichnung P3D trug
 Prepar3D, Simulationssoftware von Lockheed Martin, welche vor allem, aber nicht ausschließlich, als Flugsimulator genutzt wird

Abkürzung